Penicilliopsis är ett släkte av svampar. Penicilliopsis ingår i familjen Trichocomaceae, ordningen Eurotiales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Penicilliopsis